Рід Сьо, Рі́д Сьо́ (яп. 尚氏, しょううじ, МФА: [ɕoː ud͡ʑi]) — рюкюський аристократичний рід, монарша династія Рюкюської держави.
 Наруока Сьо (,  31 травня 1984, Сімада) — японський футболіст, півзахисник клубу «Сагаміхара».
 Сьо Тай, Сьо́ Та́й (яп. 尚泰, しょうたい; 3 серпня 1843 — 19 серпня 1901) — дев'ятнадцятий і останній ван Рюкюської держави з другої династії Сьо.